Kohnke peut se référer à :

Patronyme 
  (1932-), archiviste et historienne allemande ;
  (1941-1975), tireur sportif allemand, médaillé olympique ;
  (1873-1931), ingénieur allemand actif à Gdańsk.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme